Okręty US Navy o nazwie USS  "Gemini":
Pierwszy  był okrętem transportowym typu Stratford. Był w służbie w latach 1942-1946.
Drugi "Gemini" (PHM-6) był wodolotem typu Pegasus. Był w służbie w latach 1982-1993.

Gemini